River City steht für:

 River City (Fernsehserie), schottische Fernsehserie
 River City, Iowa, fiktionaler Ort in The Music Man (Musical)
 River City Casino in St. Louis, Missouri

Anderes:
 River City ist der Spitzname der Stadt Richmond (Virginia)